Rock-ola peut désigner :

Rock-Ola, un système d'arcade produit par Rock-Ola Manufacturing et principalement utilisé par SNK ;
Rock-Ola Manufacturing, une société américaine de création de juke-box (et de jeux vidéo).